Sezon 2007/2008 – 69. sezon Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 24 sierpnia 2007, a zakończył 17 maja 2008. Tytułu nie obroniła drużyna KF Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Vioresin Sinani, który w barwach klubu Vllaznia Szkodra strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 24 maja 2008, Tirana:Teuta Durrës – FK Burreli 2 – 1
 25 maja 2008, Tirana:KS Lushnja – Kastrioti Kruja 0 – 0 (po dogr., karne 4 – 2)

Zespół Teuta Durrës utrzymał się w Kategoria Superiore, natomiast drużyna Kastrioti Kruja spadła do Kategoria e Parë.

Zespół KS Lushnja awansował do Kategoria Superiore, natomiast drużyna FK Burreli pozostała w Kategoria e Parë.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2007 w Albanii
2008 w Albanii